Stan Wawrinka era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al primo turno da Damir Džumhur.

In finale Andy Murray ha sconfitto Fernando Verdasco con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Andy Murray (campione)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Roger Federer (secondo turno)
  Gaël Monfils (quarti di finale)

  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Lucas Pouille (semifinale)
  Gilles Müller (primo turno)

Qualificati 

  Marius Copil (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)

  Denis Istomin (primo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Andreas Seppi (primo turno)

Wildcard 

  Omar Alawadhi (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

  Mohamed Safwat (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2017